Horn ist Bergname und Bestandteil von solchen; zum Benennungsmotiv siehe Berggipfel#Bergnamen nach der Form der Gipfel:

 Horn (Todtnauberg), 1231 m, Berg im Hochschwarzwald bei Todtnauberg, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Horn (Laichingen), 810,3 m, Berghöcker auf der Mittleren Kuppenalb bei Laichingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Bargauer Horn (Berg), 754 m, Westsporn des Albuchs über Weiler in den Bergen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; mit Naturschutzgebiet
 Horn (Igelsberg), 752,4 m, Berg der Schwarzwald-Randplatten bei Igelsberg, Stadt Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Horn (Emmingen), bis ca. 575 m, Bergsporn in den Oberen Gäuem am Ostrand des Nagoldtales bei Emmingen, Stadt Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Horn (Herrenberg), bis ca. 560 m, Südwestsporn des Schönbuchs bei Mönchberg, Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Horn (Gomaringen), ca. 508 m, Bergsporn der Steinlach-Albvorberge östlich von Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Horn (Alfdorf), bis ca. 480 m, Westsporn zum Mühlenbachtal im Welzheimer Wald bei Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Horn (Lorenzenzimmern), bis ca. 463 m, Nordwestsporn am Burgbergwald bei Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Horn (Schorndorf), bis ca. 390 m, Ostsporn eines Bergrückens im Schorndorfer Becken bei Haubersbronn, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Horn, 384,5 m, Westsporn des Lemberg (Stuttgart) bei Weilimdorf, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Horn, bis ca.  355 m, Südsüdwestsporn des Itterberg (Odenwald) und damit der Hohen Warte zwischen Gammelsbach- und Ittertal bei Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Horn (Oberderdingen), 320 m, Westsporn des Strombergvorlands bei Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Horn (Bündheim), 268 m, Berg an der rechten Talseite der Radau bei Bündheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Weitere:
 Eilumer Horn, Niedersachsen
 Lenzer Horn Kanton Graubünden (Schweiz)
 Imberger Horn, Allgäuer Alpen 
 Kitzbüheler Horn, Tirol
 Nebelhorn (Berg), Allgäuer Alpen
 Riedberger Horn, Allgäuer Alpen
 Rittner Horn, Sarntaler Alpen
 Schönbichler Horn, Zillertaler Alpen
 Trudner Horn, Fleimstaler Alpen
 Walmendinger Horn, Allgäuer Alpen 
 Wiedersberger Horn, Alpbachtal
 Zeller Horn, Schwäbische Alb
Siehe auch:
 Bargauer Horn